Генрі Марадьяга, Генрі Альберто Марадьяга Галеано (ісп. Henry Alberto Maradiaga Galeano, нар. 5 лютого 1990, Халапа) — нікарагуанський футболіст, воротар клубу «Мунісипаль».
 Оскар Андрес Родріґес Марадьяґа, О́скар Андре́с Родрі́ґес Марадья́ґа (ісп. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga; 29 грудня 1942, Тегусігальпа) — гондураський кардинал, архієпископ.